Фицрой (Fitzroy; на англо-нормандском «сын короля», см. Фиц) — фамилия, дававшаяся бастардам английских монархов. Также топоним.

Носители фамилии 
 Реджинальд Фиц-Рой (1110—1175) — англо-нормандский аристократ, незаконнорожденный сын короля Генриха I Боклерка, граф Корнуолл (с 1141 года).
 Генри Фицрой, 1-й герцог Ричмонд и Сомерсет (1519—1536) — незаконнорождённый сын короля Генриха VIII и Элизабет Блаунт.
 Генри Фицрой, 1-й герцог Графтон (1663—1690) — незаконнорожденный сын Карла II Стюарта и Барбары Вильерс, основатель герцогов Графтон.
 Фицрой, Огастас, 3-й герцог Графтон (1735—1811) — 11-й премьер-министр Великобритании, внук Чарльза Генри Фицроя.
 Фицрой, Роберт (Фиц Рой, Фиц-Рой, Фитц-Рой; 1805—1865) — офицер военно-морского флота Великобритании, метеоролог, командир экспедиции корабля «Бигль», генерал-губернатор Новой Зеландии.

Географические объекты 
 Фицрой (гора) — вершина в Патагонских Андах, Южная Америка.
 Фицрой (Онтарио) — бывший посёлок (тауншип) в Канаде, ныне часть города Оттава.